Stoicani se poate referi la:

 Localități din România
Stoicani - localitate din județul Galați
 Localități din Republica Moldova
Stoicani - comună din raionul Soroca